Helmer Gustavson kan åsyfta:

Helmer Gustavson (kemist)
Helmer Gustavson (runolog)